El Canal du Centre puede referirse a:

Canal du Centre, canal hidráulico en la provincia de Henao, Bélgica;
Canal du Centre, canal hidráulico en el departamento de Saona y Loira, Francia.